Ройтман () — єврейське прізвище, утворене від слів червоний та людина.

Відомі носії 
 Ройтман Арнольд Савельевич (Арон) (1907—1971) — радянський керівник і диригент Державного оркестру Головного управління кінематографії СРСР.
 Ройтман Віталій Арнольдович (1932—2001) — радянський паразитолог, доктор біологічних наук.
 Ройтман Лев Ізраїлевич (1943—2020) — американський журналіст, провідний коментатор Радіо Свобода.
 Ройтман Марсель Самуїлович (1933—2012) — радянський і російський метролог, доктор технічних наук.
 Серхіо Ройтман — аргентинський тенісист.
 Ройтман Фроїм Менделевич (1910—1982) — радянський і єврейський поет, критик.
 Шлойме Ройтман (1913—1985) — радянський і єврейський поет, літературознавець.

Псевдоніми 
 Ільїн Євген Ілліч (1922—1987) — справжнє прізвище «Ройтман»; радянський поет, шаховий літератор.
 Каплан Фанні Юхимівна — дівоче прізвище Ройтман.
 Йосип Кишинівський — справжнє прізвище Ройтман.
 Енте Маш — дівоче прізвище Ройтман.
 Арн Окніцер — справжнє прізвище Ройтман.